L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Parme se déroule du 16 au  sur terre battue en extérieur à Parme. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'américaine Cori Gauff remporte son 2ème titre WTA en dominant en finale la chinoise Wang Qiang.
Elle réalise aussi le doublé en s'imposant sur l'épreuve double dames avec sa compatriote Catherine McNally.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Parme
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2021
Parme
Sport en Italie en 2021
Tennis en mai 2021